Stava kan syfta på:

 Stava - hur ord skrivs i ett språk, se stavning
 Stava (program) – en programvara för stavningskontroll utvecklad av Viggo Kann och Joachim Hollman vid KTH

Geografi

Sverige 
Stava, Österåkers kommun – tätort, Stockholms län
Stava gård – Gotlands län
Stavabygden – område i Ödeshögs kommun, Östergötlands län
 Stava by, Ödeshög – en by på gränsen till Holaveden, i Ödeshögs kommun